Arigón ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Arigón (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Alicia Arigón, uruguayische Bowlingspielerin
 María Inés Arigón, uruguayische Hockeyspielerin
 Roberto Arigón, uruguayischer Fußballspieler